Ел Сартенехал има више значења:

 Ел Сартенехал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сартенехал (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику